Dier ist Teil des Namens von

 Kanton Saint-Dier-d’Auvergne

Dier ist der Familienname folgender Personen:
 Anton (I.) von Dobelhoff-Dier (1733–1812), österreichischer Beamter und Präses der Akademie der Künste
 Brett Dier (* 1990), kanadischer Schauspieler
 Dirk Dier (* 1972), deutscher Tennisspieler
 Dominik Dier (* 1989), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Erhard Amadeus Dier (1893–1969), österreichischer Maler und Graphiker
 Eric Dier (* 1994), englischer Fußballspieler
 Gerhard Dier (1949–2014), deutscher Fußballspieler
 Karl Joseph von Dier (* um 1684; † 1756), wirklicher k.k. Hofrat und geheimer Zahlmeister

DIER ist die Abkürzung für:
 Department of Infrastructure, Energy and Resources, die Verkehrsbehörde von Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Doblhoff-Dier
 Dieren
 Diers
 DIR
 Dear
 Deer
 Deere
 Tier (Begriffsklärung)
 Thier (Begriffsklärung)

DIER